Алексей Евгеньевич Жуков (род. 1968) — специалист в области полупроводниковых наноструктур и электронных приборов на их основе, член-корреспондент РАН (2008).

Биография 

Родился 9 февраля 1968 года в Ленинграде.

В 1992 году — с отличием окончил кафедру оптоэлектроники факультета электронной техники Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ), (в настоящее время — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет).

В 1996 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Квантово-размерные напряженные гетероструктуры в системе (In,Ga,Al)As: Технология получения методом молекулярно-пучковой эпитаксии и исследование свойств».

В 2002 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Инжекционные лазеры на основе самоорганизующихся квантовых точек».

В 2008 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Трудовая и преподавательская деятельность
 Ведущий научный сотрудник Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН.
 Заведующий кафедрой Фотоники СПбАУ РАН.
 Профессор кафедры «Физика и технология наноструктур» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
 Профессор кафедры «Оптоэлектроника» Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Научная деятельность 

Область научных интересов: физика полупроводников, эпитаксиальное выращивание полупроводниковых соединений, низкоразмерные гетероструктуры, полупроводниковые лазеры

Основные научные результаты:
 разработчик воспроизводимой технологии синтеза многослойных массивов полупроводниковых квантовых точек, которая позволяет управлять их структурными и оптическими свойствами и расширять спектральный диапазон излучения в область лазерной оптической связи;
 развил теорию лазеров на основе многослойных массивов квантовых точек и установил взаимосвязь электронных и структурных параметров массива квантовых точек с приборными характеристиками лазеров, объяснил эффекты отрицательной характеристической температуры и индуцированного током перехода к генерации через возбужденное состояние;
 разработал высокоэффективные низкопороговые температурно-стабильные инжекционные лазеры на основе самоорганизующихся квантовых точек для систем оптической передачи информации, решил проблему надежности подобных лазеров.

Автор 276 опубликованных работ.

Под его руководством защищены 2 кандидатских и 1 докторская диссертации.

Награды 
 Премия имени А. Ф. Иоффе Правительства Санкт-Петербурга (2017) - за выдающиеся научные результаты в области оптических микрорезонаторов и микролазеров на основе квантовых точек для нового поколения оптической связи, внесшие значительный вклад в развитие физики полупроводниковых наноструктур и техники полупроводниковых лазеров

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского электротехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Физики России